Мокрый Карамык — топоним в России.

 Мокрый Карамык (в верхнем течении — Карамык) — река в Ставропольском крае.
 Мокрый Карамык — упразднённый в 1966 году населённый пункт в Георгиевском районе Ставропольского края. Координаты 44° 27' С.Ш. 43° 28' В.Д.